

Sciences et techniques

Astronomie 
 Étoile polaire ou Étoile du Nord, appellation courante de l'étoile Alpha Ursae Minoris.
 étoile polaire, étoile visible à l'œil nu.
 polaire, système binaire variable cataclysmique magnétique.

Biologie 
 L'ours polaire, ou l'ours blanc, est un grand mammifère omnivore (mais surtout carnivore) originaire des régions arctiques.
 Le renard polaire, ou renard arctique, est un renard natif des régions arctiques.

Chimie 
 Un solvant polaire est un solvant constitué de molécules présentant un moment dipolaire, comme l'eau.

Mathématiques 
 coordonnées polaires, système de coordonnées à deux dimensions.
 ensemble polaire d'une partie d'un espace vectoriel X : une certaine partie d'un espace vectoriel en dualité avec X.
 pôle et polaire, relation harmonique entre un point et une droite par rapport à deux droites sécantes ou à une conique.
 la polaire d'une courbe par rapport à un cercle porte aussi le nom de courbe duale.

Physique 
 Le climat polaire est un type de climat toujours froid.
 La polaire d'une voile est un coefficient aérodynamique.
 La polaire des vitesses est la courbe de performance d'un engin aérodynamique.
 Polaire est un satellite artificiel français lancé en 1971.
 Un textile polaire est un textile synthétique isolant en polytéréphtalate d'éthylène (PET).

Culture et société 
 Une polaire est un vêtement confectionné en textile polaire.

Nom de personne 
 Polaire est le nom de scène d'Émilie Marie Bouchaud (1874-1939), chanteuse et actrice française.
 Pauline Polaire est le nom de scène de Giulietta Gozzi (1904 - 1986), actrice italienne quelquefois confondue avec la précédente.

Voir aussi